Castrillo de Onielo és un municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya). Limita amb Vertavillo, Valle de Cerrato, Baltanás i Villaconancio.

Demografia

Referències 

Municipis del Cerrato